Hopfenbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Hopfenbeck (* 1938), deutscher Geistlicher und Domdekan
 Waldemar Hopfenbeck (* 1944), Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule München